Wrestling mieszany lub mixed wrestling, rodzaj rozrywki sportowej, posiadającej elementy sportu walki i spektaklu, między dwiema osobami przeciwnych płci lub w postaci tag team, gdzie w każdej z drużyn znajdują się zarówno kobiety jak i mężczyźni. 

Wrestling mieszany ma swoje początki w późnych latach 70. XX wieku. Po raz pierwszy został zainicjowany przez Andy'ego Kaufman w wydarzeniu "World Intergender Wrestling Champion." W roku 1996 grupa wrestlerów The Kliq ukazała kulisy wrestlingu w wydarzeniu "The MSG Curtain Call", wyjawiając publicznie, że wrestling nie jest sztuką walki, a pozorowanym przedstawieniem. Od tamtego momentu wrestling mieszany stał jeszcze bardziej popularny i akceptowany wśród fanów.

Przypisy 

Wrestling
Sport